Le mot complément est employé dans plusieurs domaines :
 en grammaire, un complément est un syntagme dépendant d'une autre entité dans la phrase
 en biologie, le système du complément est un groupe de protéines présentes dans le sérum sanguin et qui agissent de pair avec les anticorps pour réaliser la destruction des particules étrangères telles des cellules sanguines ou des bactéries.

 en mathématiques,
 le complément est une opération sur les entiers qui consiste à soustraire le nombre à un entier plus grand, en général une puissance de la base choisie. En particulier, le complément à deux est une méthode de représentation des entiers relatifs utilisée en informatique pour faciliter le codage des opérations arithmétiques ;
 le complément à un est une opération binaire sur un vecteur booléen ;
le complément d'un sous-groupe H d'un groupe G est un autre sous-groupe K tel que HK = G et H∩K = 1 ;
 le complément de Schur est une extension de la notion de déterminant pour une matrice par blocs.

 en optique, complément se rapporte à des couleurs complémentaires

 

 complément alimentaire, supplément alimentaire

Voir aussi 
Complémentaire

Homonymie